Болдырево— село в Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Болдыревского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 6 километров на юг от районного центра села Ташла.

История 
Название села связано с наименованием усадьбы казака Болдырева на берегу реки Иртек в дореволюционные времена.

Население 

Постоянное население составляло 558 человек в 2002 году (русские 92 %), 445 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района